Фергусон има више значења:
 Фергусон (Ајова)
 Фергусон (Кентаки)
 Фергусон (Мисури)